Мераль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Мераль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь